Kopernikusplatz steht für:
 Kopernikusplatz (Nürnberg)
 Kopernikusplatz (Włocławek), siehe Włocławek #Kopernikusplatz